Gremjatschka (), Ortsnamen und Hydronyme in Russland, unter anderen:

 Ortsnamen
 Gremjatschka (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Gremjatschka (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Gremjatschka (Prjamizyno), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Gremjatschka (Solotuchino), Dorf im Rajon Solotuchino, Oblast Kursk
 Gremjatschka (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Gremjatschka (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow
 Gremjatschka (Tatarstan), Dorf in der Republik Tatarstan
 Gremjatschka (Tula), Dorf in der Oblast Tula

 Flüsse
 Gremjatschka (Nebenfluss der Wjatka), Nebenfluss der Wjatka im Becken der Kama
 Gremjatschka (Nebenfluss der Pokscha), Nebenfluss der Pokscha im Becken der Wolga
 Gremjatschka (Nebenfluss der Tschugunka), Nebenfluss der Tschugunka im Becken der Sura
 Gremjatschka (Nebenfluss der Jamna), Nebenfluss der Jamna im Becken der Oka